Башир (بَشِيرٌ — вестник радости; человек, приносящий радость) — распространённое арабское имя и фамилия.

 Башир Пьер Жмайель — президент Ливана (1982), убитый менее чем через месяц после избрания.
 Джулиан Башир — персонаж телевизионного сериала «Звёздный путь: Глубокий Космос 9».
 Башир, Антоний (1898—1966) — епископ Антиохийской православной церкви, архиепископ Нью-Йоркский, митрополит Североамериканский.
 Башир, Атиф (род. 1971) — пакистанский хоккеист на траве.
 Башир, Мохаммад (род. 1935) — пакистанский борец.
 Башир, Мохаммед (род. 1987) — суданский профессиональный футболист, атакующий полузащитник.
 Башир, Мунир (1930(?)—1997) — иракский музыкант.
 Башир, Мэри — (род. 1930) — 37-й губернатор Нового Южного Уэльса (2001—2014).
 Башир, Халид (род. 1968) — пакистанский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.
 Башир, Халима — суданская правозащитница.
 Башир Хусейн Неджефи (род. 1942) — шиитский марджа пакистанского происхождения.
 Башир Шихаб II (1767—1850) — ливанский эмир, правивший Ливаном в первой половине XIX века.
 Омар аль-Башир (род.1944) — бывший президент Судана, в 1993—2019 годах.
 Башир Сафароглы (1925—1969) — азербайджанский советский актер театра и кино.